Place de la Comédie peut faire référence à :

Un lieu 
 Place de la Comédie à Bordeaux, entre le Grand Théâtre et le Grand Hôtel ;
 Place de la Comédie à Châlons-en-Champagne ;
 Place de la Comédie à Lons-le-Saunier ;
 Place de la Comédie à Lunéville ;
 Place de la Comédie à Lyon, qui se trouve entre l'Hôtel de ville et l'Opéra ;
 Place de la Comédie à Montluçon ;
 Place de la Comédie à Montpellier où se trouve l'Opéra Comédie ;
 Place de la Comédie à Niort ;
 Place de la Comédie à Metz, où se trouvent l'Opéra-théâtre et la préfecture de Lorraine.

Une œuvre 
 Place de la Comédie, film français de 1896 des frères Lumière.